Mellor – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Mellor – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)